Strässle ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Strässle (* 2000), Schweizer Unihockeyspieler
 Thomas Strässle (* 1972), Schweizer Literaturwissenschaftler und Flötist